Меттер () може означати:

Топоніми 
 Меттер () — річка в Німеччині.
 Меттер — місто в США.

Персоналії 
 Меттер Ізраїль Мойсейович (1909–1996) — радянський письменник, прозаїк і сценарист, педагог.
 Іммануїл Меттер (1878–1941) — російський диригент, який працював в Китаї і Японії.